Bingo peut avoir plusieurs significations.

Jeux  

 Le bingo désigne le plus souvent un jeu de société.

Toponymes 

 Bingo, un département et une commune rurale de la province du Boulkiemdé, dans la région du Centre-Ouest au Burkina Faso ;
 Bingo, un village du département et la commune rurale de Bingo, dont il est le chef-lieu, dans la province du Boulkiemdé et la région du Centre-Ouest au Burkina Faso ;
 Bingo, un village du département et la commune rurale d’Arbollé, dans la province du Passoré et la région Nord au Burkina Faso ;
 Bingo, un village du département et la commune rurale de Zoaga, dans la province du Boulgou et la région Centre-Est au Burkina Faso ;
 La province de Bingo, une ancienne province du Japon.

Culture

Cinéma et télévision 
 Bingo est un film québécois réalisé par Jean-Claude Lord en 1974.
 Bingo (The Bingo Long Traveling All-Stars & Motor Kings) est un film américain réalisé par John Badham en 1976.
 Bingo est un film suisse réalisé par Markus Imboden en 1990.
 Bingo est un film américain réalisé par Matthew Robbins en 1991.
 Bingo! est un film français réalisé par Maurice Illouz en 1998.
 Bingo  est un épisode de la série Better Call Saul diffusé en 2015.

Bande dessinée 
 Bingo, revue de bande dessinée publiée par Ray-Flo.
 Bingo, album de bande dessinée.

Musique 
 Bingo Players, duo de Disc jockey néerlandais de musique dance.

Homonymie de titre